Појам Ангус може да се односи на:

 Ангус (митологија)
 Ангус (Шкотска)
 Ангус (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас